Цейслер — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Цейслер, Виктор Мартынович (1931—2017) — советский и российский геолог, профессор Российского государственного геологоразведочного университета.
 Блумфилд-Цейслер, Фанни (настоящее имя Фанни Блюменфельд; 1863—1927) — американская пианистка австрийского происхождения.